Indochine, péninsule asiatique.
 Indochine française, fédération de territoires asiatiques de l'empire colonial français.
 Indochine, un groupe de pop rock français.
 Indochine, le premier album de compilations de ce groupe de rock, paru en 1988.
 Indochine, film français de Régis Wargnier, sorti en 1992.
 L'Indochine, nom d'un journal vietnamien créé en 1925 par André Malraux et Paul Monin, dont le gérant était Eugène Dejean de la Bâtie, il cessa de paraître au  et fut remplacé en  par L'Indochine Enchaînée que dirigea Malraux

Notes et références 

Homonymie